Centre Comunal Zonal, oficina municipal descentralitzada dels municipis de Montevideo (Uruguai)
 Zona de Tarifa de Congestió (del seu nom en anglès Congestion Charge Zone), zona on s'aplica el peatge de congestió del centre de Londres (Regne Unit)